Суслов Іван Миколайович ( 17 червня 1958, Київська область) — український бізнесмен і меценат, батько українського політика та бізнесмена Євгенія Суслова. Івану Суслову належить корпорація "Сквира", він досить впливова людина в Сквирському районі, його син Євгеній був мером Сквири.

Біографія 
Живе в селі Буки біля Сквири. В селі зробив парк-маєток, де проживає із сім'єю. Свого часу парк допомагав будувати і екс-президент України Леонід Кучма, який є давнім другом Суслова-старшого. Парк відкритий для відвідувачів та гостей.

Багато коштів вкладав у розвиток Сквирського району і насамперед села Буки, в якому у 2010 році збудував Храм святого Євгенія на честь Святого Євгенія (ім'я сина також Євгеній).

Політика 
Відомим політиком у сім'ї Івана Миколайович став син Євгеній. Сам же Іван Миколайович разом із дружиною Наталією приймають участь у політичному житті району та села Буки, у 2015 році вони були обрані депутатами до сільради свого села від Радикальної партії Олега Ляшка. Балотувався від РПЛ до Київради у 2015 році, але не був обраний.

Сім'я 
 Дружина — Наталія Миколаївна;
 Син — Євгеній.

Цікаві факти 
 Іван Миколайович вірить у те, що число 7 приносить йому удачу;
 Перевіз демонтований фонтан із Майдану Незалежності в село і там, відреставрувавши, встановив у центрі села.

Див. також 
 Суслов Євгеній Іванович

Примітки 

Українські підприємці
Українські меценати